Кругель — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кругель — деревня в Каменецком районе Брестской области.

Украина 
 Кругель — село в Ковельском районе Волынской области.